IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu